USS Stockdale — кораблі ВМС США.

 USS Stockdale (1863) — пароплав, збудований у 1863 році. Проданий у 1865 році.
 USS Stockdale (DE-399) — ескортний міноносець типу «Едсалл». На службі протягом 1943-1947 років. Зданий на злам у 1974 році.
 USS Stockdale (DDG-106) — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Збудований у 2009 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.
 
 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни